Този Списък на битките показва войните и битките на територията на Швейцария от 58 пр.н.е.

Старият Швейцарски съюз (Alte Eidgenossenschaft) просъществува от 1291 – 1798 г.

До 12 век

13 век

14 век

15 век

16 век

17 век

18 век

19 век

20 век 

Списъци на битки